Centura de ocolire este un drum care ocolește un oraș.

Vezi și 
 Nod rutier

Drumuri